

Кокощин — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Кокощин — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства